Euchemotrema cheatumi är en snäckart som först beskrevs av R. W. Fullington 1974.  Euchemotrema cheatumi ingår i släktet Euchemotrema och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cheatumi